«Сім років у Тибеті» — автобіографічна книга австрійського альпініста Генріха Харрера. Спогади були видані у 1953 році.
«Сім років у Тибеті» — британський документальний фільм 1956 року.
Сім років у Тибеті (фільм) — фільм 1997 року французького режисера Жан-Жака Анно. Головні ролі у стрічці зіграли Бред Пітт (Генріх Харрер) та Девід Тюліс (Петер Ауфшнайдер).